Vitrolles kan syfta på:

 Vitrolles, Bouches-du-Rhône – en kommun i Bouches-du-Rhôn
 Vitrolles, Hautes-Alpes – en kommun i Hautes-Alpes
 Vitrolles-en-Luberon – en kommun i Vaucluse